Андрей Васильевич Замыцкий (ум. 1605) — воевода Русского царства.

Биография
 
Из дворян. В 1575 году состоял на Мышеге одним из голов в правой руке, под предводительством князя Ивана Михайловича Долгорукого.

В 1577 году Замыцкий числился воеводой в Орле; в 1581 году он был одним из голов в Пскове, во время осады этого города войском Речи Посполитой под командованием Стефана Батория на заключительном этапе Ливонской войны. В 1585 году А. В. Замыцкий был наместником на Белой и в Почепе.

После этого Андрей Замыцкий занимал должность воеводы в следующих городах: Копорье (1591 год), Ряжске (1593 год), Дорогобуже (1597 год), Черни (1598 год), Курске (1600 год), Орле (1602 год) и Тюмени (1603—1605 гг.).

В 1598 году он подписал грамоту утвержденную об избрании царем Бориса Годунова.

Весной 1602 году был объезжим головой в Московском Кремле.

Андрей Васильевич Замыцкий умер в 1605 году по дороге из Тюмени.

Примечания

Литература 
 Барсуков, «Списки городовых воевод».
 Родословная книга, IV.

Андрей Васильевич
Воеводы Орла
Воеводы Копорья
Воеводы Ряжска
Воеводы Дорогобужа
Воеводы Черни
Воеводы Курска
Воеводы Тюмени
Участники Ливонской войны
Воеводы Почепа
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании